Payathonzu peut désigner : 

  un temple bouddhiste situé à Minnanthu, au Sud-Est de Bagan, en Birmanie.
 une ville birmane située dans le district de Kawkareik, dans l’État de Kayin, autrefois appelé État Karen.